Mazutka může být: 
 mazutová výtopna, mazutová kotelna
 Mazutka (Karlín), sídlištní výtopna, která stála od konce 60. let 20. století do roku 2018 v Praze-Karlíně u sídliště Invalidovna
 Mazutová kotelna (Žatec), kotelna v Žatci-Podměstí, zbouraná roku 2011
 Mazutová kotelna (Rychvald), kotelna zbouraná kolem roku 2014
 Mazutová kotelna (Třebíč-Borovina), přebudovaná v roce 2014 na dům dětí a mládeže
 Mazutová kotelna (Jilemnice) u Zvědavé uličky zbouraná 2013
 Mazutová kotelna (Písek-Samoty), v roce 2018 přestavěna na plynové vytápění
 mazutová lokomotiva
 DRB řada 52, československá řada řada 555.0 s přezdívkou němka